La classe Maestrale fait référence à deux classes de navires de la marine italienne :
 la , une classe de quatre destroyers construits pour la Regia Marina peu avant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de huit frégates construites pour la Marina militare dans les années 1980.